Yichuan kan syfta på följande orter i Kina:

Yichuan, Luoyang, ett härad i Henan-provinsen;
Yichuan, Yan'an, ett härad i Shaanxi-provinsen.

WP:Projekt Kina